Thomaston (Alabama) ;
 Thomaston (Connecticut) ;
 Thomaston (Géorgie) ;
 Thomaston (Maine) ;
 Thomaston (New York) ;
 Thomaston (Texas).